Мариано Пеня () е испански актьор. Най-известен с ролята си на Маурисио Колменеро в сериала „Аида“.

Филми 
 Fuga de cerebros 2 (2011)
 No lo llames amor, llámalo X (2011)
 Águila Roja, la Película (2011)
 Propios y extraños (2010)
 Fuga de cerebros (2009)
 Fuera de carta (2008)
 La noche de los girasoles (2006)
 Cabeza de perro (2006)
 Los mánagers (2006)
 El Calentito (2005)
 Playa del futuro (2005)
 Segundo asalto (2005)
 Reinas (2005)
 El contrato (2004)
 El séptimo día (2004)
 Héctor (2004)
 Torremolinos 73 (2003)
 Una pasión singular (2003)
 Al sur de Granada (2003)
 La luz prodigiosa (2003)
 Carlos contra el mundo (2002)

Сериали 
 Padre Coraje (2002)
 Asalto informático (2002)
 Los Serrano (2003-2005)
 „Аида“ – (2005 – )

Външни препратки 
 

Испански актьори и актриси